La nazionale di pallavolo maschile del Sudafrica è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Sudafrica ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Sudafrica.

Risultati

Campionato africano

Voci correlate 
 Nazionale di pallavolo femminile del Sudafrica